Harruck heißen folgende geographischen Objekte:

 Harruck (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Harruck (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Habruck